Der Zwickauer HC Grubenlampe, kurz ZHC Grupenlampe, ist ein Handballverein aus der sächsischen Stadt Zwickau. Er wurde 1990 gegründet.

Geschichte 
Nachdem der Vorgängerverein, die BSG Grubenlampe Zwickau, 1990 als Meister der DDR-Liga Staffel Süd in die DDR-Handball-Oberliga, die höchste Spielklasse der DDR, aufgestiegen war, spielte der ZHC in der Saison 1990/91, der letzten Saison vor deren Auflösung, in der Oberliga. Er belegte den vorletzten Tabellenplatz, was den Abstieg in die 2. Handball-Bundesliga bedeutete. Dort erreichte er in der Saison 1991/92 in der Südstaffel Platz 12 und stieg in die Regionalliga ab. Nach acht Jahren in der Regionalliga folgte am Ende der Saison 1999/2000 der Abstieg als Tabellenletzter in die Oberliga.

2003 wurde vom Amtsgericht Chemnitz das Insolvenzverfahren gegen den ZHC eröffnet, das 2008 mit Zustimmung aller Gläubiger eingestellt wurde.

In der Saison 2013/14 wurde der Zwickauer HC Grubenlampe Meister der Sachsenliga, der höchsten Liga des Handballverbandes Sachsen, und stieg in die Oberliga Mitteldeutschland auf. In der Spielzeit 2016/17 konnten die Zwickauer den Abstieg nicht verhindern und müssen seit der Spielzeit 2017/18 wieder in der Sachsenliga antreten. Der Verein schaffte in der Saison den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Mitteldeutschland.

Saisonbilanzen

Weblinks 
 Website des Zwickauer HC Grubenlampe

Einzelnachweise 

Sportverein (Zwickau)
Handballverein aus Sachsen
Gegründet 1990